Thizy (Rhône)
 Thizy (Yonne)